Greif désigne notamment :

Patronyme 

 Jean-Jacques Greif (né en 1944), écrivain français ;
 Olivier Greif (1950-2000), compositeur, son frère.

Navire 
 Le Greif, brigantin de la ville hanséatique de Greifswald, mis en service le .